Krasnoarmeïsk (en ) est un toponyme soviétique signifiant « Armée rouge ». Il se retrouve dans :



Municipalités
Krasnoarmeïsk, une ville de l'oblast de Moscou ;
Krasnoarmeïsk, une ville de l'oblast de Saratov.

Arrondissements
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon de l'oblast de Tcheliabinsk
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon de la république de Tchouvachie
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon du kraï de Krasnodar
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon du kraï du Primorie
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon de l'oblast de Samara
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon de l'oblast de Saratov
 Raïon Krasnoarmeïski, raïon de Volgograd

Krasnoarmiysk (en ), nom porté jusqu'en 2016 par Pokrovsk, une ville de l'oblast de Donetsk.

Homonymie de toponyme